Каракалпа́кское информацио́нное аге́нтство или Информацио́нное аге́нтство Каракалпакста́на (; ; ) — крупнейшее и центральное республиканское информационное агентство Республики Каракалпакстан — суверенной автономной республики в составе Республики Узбекистан. Основан в 2017 году как аффилированное отделение Национального информационного агентства Узбекистана, доступного на девяти языках.

Единственное информационное агентство на каракалпакском языке — одном из двух (наряду с узбекским языком) официальных языков Республики Каракалпакстан. Официальный сайт информационного агентства в настоящее время доступен на трёх языках: каракалпакском (версии латинице и кириллице), узбекском (версии на латинице и кириллице) и русском языках, а в планах создание версий на английском, казахском и туркменском языках. Информационное агентство имеет свои официальные странички во всех популярных социальных сетях, таких как Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, Vkontakte.

См. также 
 Qaraqalpaqstan (телеканал)
 Национальное информационное агентство Узбекистана

Ссылки 
 Официальный сайт агентства — kknews.uz
 Официальный сайт агентства — kknews.uz
 Официальный сайт агентства — kknews.uz
 Официальный сайт Совета министров Республики Каракалпакстан — Портал государственной власти Республики Каракалпакстан — karakalpakstan.uz
 Официальный сайт Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан — parliamentrk.gov.uz

Каракалпакстан
Компании, основанные в 2017 году
Информационные агентства Узбекистана